Dolgich ist der Familienname folgender Personen:

 Marija Sergejewna Dolgich (* 1987), russische Tischtennisspielerin
 Wladimir Iwanowitsch Dolgich (1924–2020), sowjetischer bzw. russischer Politiker